Монбрен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Монбрен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Монбрен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер